2 jeziora w Polsce:
 Głęboczek Wielki – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo;
 Głęboczek Wielki – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek;

Zobacz też 
Głęboczek, Głęboczek Duży, Głęboczek Mały

Bibliografia